

Sigle 
  Engineering Without Borders – Ingegneria senza frontiere

Codici 
 EWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Bedford (Massachusetts) (Stati Uniti)